Пальфи:

 Пальфи — род венгерских баронов, графов и князей.
 Пальфи, Альберт (1820–1897) – венгерский писатель, публицист, журналист.
 Пальфи, Дьёрдь (род. 1974) — венгерский кинорежиссёр и сценарист.
   (1909—1949) — венгерский генерал-лейтенант, заместитель министра обороны, казнённый по делу Райка.
 Пальфи, Миклош (1552—1600) — венгерский военный, политический и государственный деятель.
 Пальфи, Миклош фон Эрдёд (1657—1732) — венгерский военный, политический и государственный деятель.
 Пальфи, Пал фон Эрдёд (1592–1653) – палатин Венгрии.
 Пальфи, Янош (1664—1751) — венгерский палатин из рода Пальфи, императорский тайный советник, генерал-фельдмаршал.